

Sigle 
 Nathaniel Branden Institute
 Nemzeti Bajnokság I, prima divisione del campionato ungherese di calcio.

Codici 
 nbi – codice ISO 639-3 della lingua mao aga
 NBI – Iniettori di neutri per fusione (neutral beam injection)